Прем'єр-ліга Азербайджану 2014–2015 — 23-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

Позначення:

* - клуб припинив своє існування 17 листопада 2014 року

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2014—2015
Азербайджан
Азербайджан
2014 в азербайджанському спорті
2015 в азербайджанському спорті